Die Liste der polnischen Abgeordneten zum EU-Parlament (2019–2024) listet alle polnischen Mitglieder des 9. Europäischen Parlaments nach der Europawahl in Polen 2019 auf.



Aktuelle Mandatsstärke der Parteien

Abgeordnete

Einzelnachweise 

!
Polen